Omarowa ist der Familienname folgender Personen:
 Aiman Omarowa, kasachische Rechtsanwältin und Menschenrechts-Aktivistin
 Anna Alexandrowna Omarowa (* 1981), russische Kugelstoßerin
 Märija Omarowa (* 1951), kasachische Ärztin und Politikerin

Siehe auch:
 Omarow